Вірджинія Рузічі виграла тенісний турнір BMW Challenge 1978 в одиночному розряді, у фіналі перемігши Бетті Стеве з рахунком 5–7, 6–2, 7–5. Це була дня неї 5-та перемога на турнірах Туру WTA.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Кріс Еверт (півфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Бетті Стеве (фінал)
  Керрі Рід (півфінал)
  Вірджинія Рузічі (переможниця)
  Маріта Редондо (1-ше коло)
  Регіна Маршикова (1-ше коло)
  Мима Яушовець (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1978 BMW International 

1978, одиночний розряд
Одиночний розряд